Джон Клемм (,  8 січня 1970, Кранбрук) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Колорадо Аваланч», «Чикаго Блекгокс», «Даллас Старс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Штраубінг Тайгерс».

Загалом провів 878 матчів у НХЛ, включаючи 105 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 1996, 2001.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Штраубінг Тайгерс»
Хокеїсти АХЛ‎